Indonesië
 Suoh (plaats), een plaats in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung
 Suoh (onderdistrict), een onderdistrict in het bestuurlijke gebied Lampung Barat in de provincie Lampung
 Suoh of Suwoh, een caldera in het regentschap Lampung Barat in de provincie Lampung